La Stagione 2018-2019 è stata la 77ª edizione di LNA del campionato svizzero di hockey su ghiaccio.

Formula 
Le 12 squadre hanno giocato 2 doppi turni di 22 partite. Inoltre c'è stato un turno supplementare di sei partire che si è disputato contro altre 3 squadre scelte in base alla posizione geografica. Con questa formula ogni squadra ha disputato 50 partite di stagione regolare.

Alla fine della stagione regolare le prime 8 classificate si sono scontrate nei playoff, i quali hanno previsto quarti di finale, semifinali e finale. Tutti i turni si sono disputati al meglio delle 7 partite. Il Berna si è laureato campione svizzero per la 16ª volta nella sua storia.

Le prime 4 classificate della Regular Season si sono qualificate per la Champions Hockey League 2019-2020. Il quinto posto in Champions League spettava alla vincitrice dei playoff ma poiché il Berna si era già qualificato tramite la Regular Season, la quinta classificata si è qualificata anch'essa per la Champions League.

Orari di gioco 
Per la stagione 2019-2020, la Lega Nazionale A ha scelto di disputare le partite nei seguenti orari:
 lunedì-sabato: inizio 19:45
 domenica: inizio 15:45
Le partite dei playoff e dei playout si sono giocate alle 19:45 o 20:15 a dipendenza della diretta televisiva.

Partecipanti

Regular Season

Classifica

Statistiche

LEGENDA:
G= Goal, A= Assist, Pt=Punti

Playoff

Statistiche

LEGENDA:
G= Goal, A= Assist, Pt=Punti

Playout
Le 4 squadre che hanno disputato i playout hanno giocato un turno di andata e ritorno con ognuna delle altre 3 squadre presenti. I punti ottenuti sono stati sommati ai punti ottenuti durante la Regular Season e le ultime due classificate hanno disputato la finale dei playout.

Classifica turno di piazzamento 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, VS=Vinte ai supplementari, PS=Sconfitte ai supplementari, P=Sconfitte, GF=Gol fatti, GS=Gol subiti, DR=Differenza reti, Pt=Punti

Risultati

LEGENDA:
DS= Dopo i supplementari, DR= dopo i rigori

Finale dei Playout

Spareggio LNA/LNB 
Lo spareggio non ha avuto luogo poiché il Langenthal vincitore dei playoff di Swiss League ha deciso di non volere salire nella massima divisione; il Rapperswil mantiene dunque il suo posto in Lega Nazionale A.

Note

Collegamenti esterni 
 

2018-2019
Hockey su ghiaccio nel 2018
Hockey su ghiaccio nel 2019